L'VIII edizione del campionato europeo di scherma si è svolta nel 1995 a Keszthely, in Ungheria.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1995
Competizioni sportive a Keszthely
Scherma in Ungheria
Scherma nel 1995